kurara – toksyna roślinna
 Kurara – miasto w Indiach